Бернёй () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Барбезьё-Сент-Илер. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16040.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 140 км южнее Пуатье, в 34 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 342 человека.

Администрация

Экономика 
Виноградарство является важной частью сельского хозяйства.

В 2007 году среди 178 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 124 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 69,7 %, в 1999 году было 70,2 %). Из 124 активных работали 117 человек (65 мужчин и 52 женщины), безработных было 7 (1 мужчина и 6 женщин). Среди 54 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Нотр-Дам в романском стиле (XII век). Памятник истории с 1914 года
 Фонтан Нотр-Дам, расположен в долине у подножия церкви.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта